Сан Хуан Комалтепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Комалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Комалтепек (Сан Хуан Комалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику